Steganomus är ett släkte av bin. Steganomus ingår i familjen vägbin. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vägbin
Steganomus